des Enffans d’Avernas bezeichnet:
 Dominik des Enffans d’Avernas (1847–1924), belgisch-österreichischer Adliger und Präsident des Katholischen Preßvereins in der Diözese Graz-Seckau
 Palais des Enffans d’Avernas, ein ehemaliges Stadtpalais in Graz